Thomas Trevor (1586–1656) – angielski sędzia, sądził m.in. Johna Hampdena
 Thomas Trevor (1612–1676) – walijski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Tregony, 1. baronet Trevor of Enfield, syn sędziego
 Thomas Trevor (1658–1730) – brytyjski arystokrata, prawnik i polityk, minister, 1. baron Trevor
 Thomas Trevor (1692–1753) – brytyjski arystokrata, 2. baron Trevor
 Thomas Trevor (1808–1890) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Hertfordshire, 22. baron Dacre